Чемпионат Италии по баскетболу 2012/2013 являлся 82 сезоном «Серия А1» () — высшего женского баскетбольного дивизиона Италии. В 5-й раз чемпионом стала команда из Скио «Фамилья».

Регламент 
Турнир проводился в два этапа:

1) регулярный сезон — 11 команд с 12 октября 2012 года по 28 марта 2013 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — восемь лучших команды «регулярки» образуют сетку, начиная с 1/4 финала.

Участники 
Перед началом турнира самый титулованный клуб Италии «Пул Коменсе» из Комо по финансовым причинам был расформирован. Отказались от участия в элитном дивизионе «Бракко Джеас» из Сесто-Сан-Джованни (заявился в «Серию А3») и «Баскет Алькамо» из Алькамо (играет в «Серии А2»).

 *- места команд в подэлитном дивизионе «Серия А2»

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

 *- в декабре 2012 года по финансовым соображениям отказался от участия в чемпионате, все результаты команды аннулированы.

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Гесам Гас
 3. Лавеццини
 4. Аква&Сапоне 
 5. Голдбет 
 6. Троджилос 
 7. ЦУС Кьети 
 8. Цеприни Коструциони 
 9. ДМА Дель Бо 
 10. ЦУС Кальяри

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  Д’Андра Мосс («Аква&Сапоне»)
  Жасмин Сепульведа («ЦУС Кьети»)
  Эдриенн Джонсон («Гесам Гас»)
  Соня Кирета («Лавеццини»)
  Жантель Лавендер («Фамилья»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Чемпионат Италии по баскетболу 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт женского баскетбола в Италии
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

Чемпионат Италии по баскетболу среди женщин
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Спорт в Италии в 2012 году
Спорт в Италии в 2013 году